Vasikkasaari (Torne); eiland in de Torne, Zweden
Vasikkasaari (Nikkala); eiland bij Nikkala, Zweden
Vasikkasaari (Kalalahti); eiland in de Kalalahti, Zweden.